Grumman TBF Avenger – amerykański samolot
 SP 17pdr, A30 (Avenger) – angielskie samobieżne działo przeciwpancerne
 USS "Avenger" – nazwa trzech amerykańskich okrętów:
 GAU–8/A Avenger – amerykańska armata automatyczna
 M1097 Avenger – amerykański przeciwlotniczy zestaw rakietowy
 Avenger – brytyjski zespół heavy metalowy
 General Atomics Avenger – amerykański samolot bezzałogowy
 HMS Avenger (1940) – brytyjski lotniskowiec eskortowy
 McDonnell Douglas A-12 Avenger II – niezrealizowany projekt amerykańskiego samolotu bojowego
 Avenger (anime) – serial anime